

Краснопольє — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Краснопольє — село, Краснослободський район, Мордовія
 Краснопольє — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Краснопольє — село, Торбеєвський район, Мордовія